Schwabenland bezeichnet:

 als Synonym Schwaben
 Schwabenland (Schiff, 1925), ein Katapultschiff der Lufthansa und Luftwaffe
 Schwabenland, ein Rheinschiff, später Ursula und Rhine Princess, siehe Rhine Princess (Schiff, 1960)
 die deutsche Wohnungsbaugesellschaft Schwabenland Wohnbau GmbH & Co KG in Fridingen an der Donau
 Schwabenland, zur NS-Zeit eine Bezeichnung des Konzepts eines „Schutzgebietes“ im Hinterlandes einer projektierten Reichsfestung Belgrad

Schwabenland ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Schwabenland (* 1967), deutscher Ringer
 Ina Schwabenland (* 1978), deutsche Basketballspielerin

Siehe auch:
 Neuschwabenland